Пара  Вера Звонарёва /  Виктория Азаренко - победительницы турнира.

Сеянные 

  Кара Блэк /  Лизель Хубер (Второй раунд)
  Анабель Медина Гарригес /  Вирхиния Руано Паскуаль (Первый раунд)
  Квета Пешке /  Лиза Реймонд (Первый раунд)
  Саманта Стосур /  Рене Стаббз (Второй раунд)
  Даниэла Гантухова /  Ай Сугияма (Первый раунд)
  Нурия Льягостера Вивес /  Мария Хосе Мартинес Санчес (Полуфинал)
  Мария Кириленко /  Флавия Пеннетта (Полуфинал)
  Чжань Юнжань /  Сунь Тяньтянь (Первый раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира

BNP Paribas Open 2009